Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1977 was de 19e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. 13 landen namen deel aan dit toernooi dat van 15 tot en met 28 april in Iran werd gespeeld. Irak werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Iran met 4–3 verslagen. Bahrein werd derde. 

Dit toernooi was tevens het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1977, dat in Tunesië zal worden gespeeld. Namens het Aziatische continent doen de 2 finalisten, Irak en Iran mee aan dat toernooi.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 1977
Voetbal in Iran
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Iran